Die Irish League 1961/62 war die 61. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Zum zweiten Mal in Folge beenden Linfield FC und Portadown FC die Saison punktgleich. Wie im Vorjahr gewann Linfield FC das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft und holte zum 26. Mal den Meistertitel.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1961/62
Fußballsaison 1961/62